Why Didn't They Ask Evans? (miniserie), een Britse miniserie uit 2022
Waarom Evans niet?, een detectiveverhaal geschreven door Agatha Christie (Engels: Why Didn't They Ask Evans?)